Het ATP-toernooi van Bermuda (officieel het Bermuda Open) van 1996 werd gespeeld van  15 tot en met 21 april. Er werd gespeeld op de gravelbanen van de Coral Beach and Tennis Club in de Bermudaanse stad Paget.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Bermuda
ATP-toernooi van Bermuda